Зазрива може бити:

 Зазрива (Долни Кубин), насељено место у округу Долни Кубин, Жилински крај, Словачка Република
 Зазрива (река), река у Словачкој, притока реке Турјец
 Зазрива (врх), врх на Лучанској Малој Фатри, планински масив Мала Фатра, Словачка Република